Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс і Венді Тернбулл з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Перші вісім сіяних пар виходять без боротьби в друге коло. 

  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
  Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (3 коло)
  Джо Дьюрі /  Енн Гоббс (півфінал)
  Гана Мандлікова /  Вірджинія Рузічі (2 коло)
  Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (чвертьфінал)
  Розмарі Касалс /  Венді Тернбулл (фінал)
  Барбара Поттер /  Шерон Волш (чвертьфінал)
  Кріс Еверт-Ллойд /  Біллі Джин Кінг (3 коло)
  Міма Яушовец /  Кеті Джордан (чвертьфінал)
  Енн Кійомура /  Пола Сміт (3 коло)
  Лі Антонопліс /  Барбара Джордан (3 коло)
  Еліз Берджін /  Алісія Молтон (3 коло)
  Беверлі Моулд /  Elizabeth Sayers (1 коло)
  Катрін Танв'є /  Андреа Темашварі (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір